Samuel Marx ist der Name folgender Personen:

* Samuel Marx (Rabbiner) (~1775–1827), Rabbiner
 Samuel Marx (Filmproduzent) (1902–1992), amerikanischer Filmproduzent, Drehbuchautor und Schriftsteller